Periope är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1839. Periope ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Periope